

Astronomia
Mead – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mead – città della Contea di Weld, Colorado
 Mead – villaggio della Contea di Saunders, Nebraska
 Mead – città della Contea di Bryan, Oklahoma
 Mead – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Mead – città della Contea di Clark, Wisconsin
 Mead – città della Contea di Spokane, Washington
 Lago Mead – lago artificiale negli Stati del Nevada e dell'Arizona

Persone 
 Andrea Mead (1932-2009) – sciatrice alpina e ambientalista statunitense
 Beth Mead (1995) – calciatrice britannica
 George Herbert Mead (1863-1931) – sociologo statunitense
 Lee Mead (1981) – attore e cantante britannico
 Margaret Mead (1901-1978) – antropologa statunitense
 Matt Mead (1962) – politico statunitense
 Monique Mead (1991) – pallavolista statunitense
 Richard Mead (1673-1754) – medico britannico
 Richelle Mead (1976) – scrittrice statunitense
 Syd Mead (1933-2019) – designer e disegnatore statunitense
 Walter Russell Mead (1952) – politologo, saggista e opinionista statunitense